Albert Réville kan syfta på:

* Albert Réville (1826–1906), fransk protestantisk teolog
 Albert Réville (1883–1949), fransk politiker